Altmann est un nom propre d'origine germanique qui peut correspondre à un prénom masculin, un nom de famille ou un nom de lieu.

Prénom

Saint chrétiens 
 Altmann de Passau († 1091),  originaire de Westphalie, chanoine de Paderborn et d'Aix-la-Chapelle, chapelain de l'empereur Henri III du Saint-Empire puis évêque de Passau ; fêté localement le 8 août par l'Église catholique romaine

Patronyme 

  ;
 Anton Altmann (1777-1818), peintre, aquarelliste, fresquiste et décorateur ;
 Anton Altmann (1808-1871), peintre paysagiste autrichien, fils d'Anton Altmann ;
 Bruno Altmann (1878-1943), essayiste allemand ;
 Elisabeth Altmann (1943), femme politique allemande ;
 Johann Georg Altmann (1695-1725), pasteur et intellectuel suisse ;
 Karl Altmann (1800-1861), peintre allemand ;
 Klaus Altmann (1913-1991), pseudonyme de Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo de Lyon ;
 Livia Altmann (1994-), joueuse de hockey sur glace suisse ;
 Maria Altmann (1916-2011), collectionneuse d'art américaine ;
 Richard Altmann (1852-1900), pathologiste et histologiste allemand ;
 Roberto Altmann (1942-), peintre ;
 Romy Altmann (1983-), nageuse sud-africaine ;
 Tosia Altman (1918-1943), résistante juive du ghetto de Varsovie ;
 Wilhelm Altmann (1862-1951), historien et bibliothécaire allemand ;
 Yves Dominique Altmann de Regeldorf (1938-1958), poète et chanteur suisse, connu sous le pseudonyme de Yves Sandrier.

Toponyme 

 Altmann, un sommet des Alpes suisses culminant à  d'altitude ;
 Altmann, un sommet de la chaîne de l'Alpstein en Suisse.

Référence 

Prénom allemand
Prénom masculin
Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif